linea S12 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 linea S12 del servizio ferroviario suburbano della Moravia-Slesia
 linea S12 del servizio ferroviario suburbano di Praga
 linea S12 della S-Bahn Reno-Ruhr
 linea S12 – linea della rete celere di Zurigo